Маньчжурка — названия населённых пунктов в Казахстане:

 Маньчжурка (позже Златогорка) — прежнее название села Агынтай батыра Айыртауского района Северо-Казахстанской области.
 Маньчжурка (позже Новостройка) — прежнее название села Алатау Толебийского района Южно-Казахстанской области.